Proyer ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Proyer (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 René T. Proyer, habilitierter Psychologe, derzeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg